

Населені пункти та їхні частини

 Кльоново — село в гміні Любево Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Кльоново — село в гміні Збуйно Ґолюбсько-Добжинського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Кльоново — село в гміні Опіноґура-Ґурна Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Кльоново — село в гміні Лідзбарк Дзялдовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Кльоново — осада в гміні Штабін Августівського повіту Підляського воєводства
 Кльоново — осада в гміні Оструда Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки